Коробино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коробино — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Коробино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Коробино — деревня в Торжокском районе Тверской области.